Faber  is een achternaam. Het is een oude Latijnse beroepsnaam voor smid of timmerman. De uitspraak is in het Nederlands, in tegenstelling tot het Latijn, meestal met de klemtoon op de eerste lettergreep.

Personen met de achternaam Faber
Aschwin Wildeboer Faber, Spaans zwemmer
Carla Dik-Faber, Nederlands politica
Ernest Faber, Nederlands voetballer
Feite Faber, Nederlands burgemeester
François Faber, Luxemburgs wielrenner
Geke Faber, Nederlands politica
Isbrandus Johannes Faber van Riemsdijk
Jan Faber, Nederlands verzetsstrijder
Jan Cornelis Adriaan Faber, Nederlands officier
Jan Lambertus Faber, Nederlands predikant en politicus
Jasper Faber, Nederlands acteur
Jennifer Faber, Meteoroloog
Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk, Nederlands jurist en politicus
Johan Faber, Nederlands musicus
Johann Faber, Nederlands beeldend kunstenaar
Johann Joseph Faber, Luxemburgs politicus in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Johann Ludwig Faber, Duits kerklied-dichter
Johannes Faber, Nederlands historicus
Kees Faber, Nederlands schrijver
Klaas Carel Faber, Nederlands/Duits oorlogsmisdadiger
Lambertus Faber, Nederlands architect
Lothar von Faber, Duits potlodenfabrikant
Lykele Faber, Nederlands militair
Marc Faber, Zwitsers investeringsanalist, auteur en ondernemer
Marcel Faber, Nederlands acteur
Marjolein Faber, Nederlands politica
Michel Faber, Engelstalig schrijver van Nederlandse afkomst
Mient Jan Faber, Nederlands vredesactivist
Nynke Faber, Nederlands actrice
Patrick Faber, Nederlands hockeyer
Peter Faber, Nederlands acteur
Peter Faber, Frans theoloog
Pieter Johan Faber, Nederlands oorlogsmisdadiger
Robin Faber, Nederlands voetballer
Ruurd Faber, Nederlands politicus
Sjoerdtsje Faber, Nederlands langeafstandsschaatsster
Sytze Faber, Nederlands politicus
Tjitze Faber, Nederlands politicus
Toos Faber-de Heer, Nederlands journaliste en justitievoorlichter

Overige
Homo faber, term uit de economie
Floor Faber, Nederlandse televisieserie